One Hundred Dollars – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
One Hundred Dollars – cortometraggio del 1931 diretto da Charles Lamont